Zkratka DSO může mít více významů:
 Dobrovolné sdružení obcí
 Dobrovolná sportovní organizace
 Distinguished Service Order – Řád za vynikající službu
 drobné středověké opevnění
 deep space objects, deep sky objects – objekty hlubokého vesmíru
 Direct Sparse Odometry – algoritmus strojového vidění pro současnou lokalizaci a mapovaní